Шимон Эварист Конопацкий герба Тшаска (; 16 сентября 1790, Воловодовка — 13 мая 1884, Лавриневцы) — польский поэт-романтик и мемуарист, помощник звягельский, президент Избы гражданской волынской (1844), маршалок Заславского уезда.

Биография 
Шляхтичи Конопацкие издавна жили на Волыни, прапрадед Шимона, Ян Конопацкий, хорунжий панцирный, теребовлянский староста, был женат на вдове князя Стефана Четвертинского с 1687 года, жил в Луцком уезде, в селе Голузии, которое перешло к его сыну, Иосифу. Иосиф, после смерти первой жены, Антонины с Перетятковичев, вторично женился на вдове Рогозинского, Стемпковский, сыну от первой жены выделил фундуш наличными, с которым тот пошел искать доли на Украине и там, полюбил Людвику Грабовскую, чашничку жидачевскую, осел в селе Володовце, взятой в залог в Винцентия Потоцкого, подкомория коронного. Там, в семье дворянина Прокопия Конопацкого, 16 сентября 1790 году родился Шимон Конопацкий. Еще младенцем перевезен в село Шуляйки между Чудновым и Романовым. Начальное образование с десяти лет получал у отцов пиаристов в Межиричи Корецком. Затем учился у доминиканцев в Любаре и снова в Межириче, в частности, под руководством Северина Куликовского, учителя польской и латинской литературы, впоследствии префекта Варшавского лицея и переводчика Ливия на польском языке. В Межириче был участником ученического литературного общества. С 1809 года изучал право в Житомире. С 1811, в возрасте 21 года, избран подсудком Звягельского земского суда. В 1814-м переехал в Варшаву, где его приятель поэт Алоиз Фелинский, будущий директор Кременецкого лицея, выхлопотал ему должность в комиссии, созданной по требованию России, Австрии и Пруссии после Венского конгресса для упорядочения торговли и навигации во всех провинциях, входивших в состав Речи Посполитой 1772 года. После расформирования комиссии Конопацкий вернулся на Волынь и был назначен прокуристом образовательных фондов Кременецкого лицея. В Кременце познакомился с Каролем Качковским, с которым потом много лет поддерживал приятельские связи. Через три года назначен в правительство звягельского подкомория.

В 1826 г. женился на подкоморянце острожской Клементине Лазнинской, с которой родил троих сыновей и четырех дочерей.

Жил в арендованном в Казимира Будзиньського имении Озаровка, в Лавриневцах, Озаровке и в Чечеловке на Подолье.

Похоронен в Заславе на Волыни.

Творчество 

Автор баллад, между другими «Три креста под Бриковом» (), песен и популярных лирических стихов объединенных общим названием «Стихотворения». Стихи печатались в журналах с 1815 года, отдельно изданы сборником 1841. Переводил произведения других поэтов, в частности Джорджа Байрона. Также написал стихотворную повесть «Святой Станислав» (1842), много статей на археологические и исторические темы, в частности в «Энциклопедии...» Оргельбранда (напр. статьи о родословной графов Ильинських и историческая справка о городке Грицев). Величайшим трудом Конопацкого есть «Хронология истории Королевства Польского для молодого поколения» (Житомир, 1860, 2 тома с приложением). Высоко оцениваются его «Воспоминания» (1899, 2 тома) и «Моя вторая молодость» (воспоминания из 1816–1826 лет), выданные 1900, 2 тома. В рукописи остался его поэтический перевод «Приключений Телемака» французского писателя Франсуа Фенелона.

Примечания

Ссылки 

 false Poezye Szymona Konopackiego, s. 188-191

Произведения 
 Pamiętniki Szymona Konopackiego 
 Pamietniki Szymona Konopackiego (1899), t. 2 
 Moja druga młodość: z niewydanych pamiętników Szymona Konopackiego: (1816-1826), t. 1. 
 Moja druga młodość: z niewydanych pamiętników Szymona Konopackiego: (1816-1826), t. 2 
 Chronologja dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia, t. 1 
 Chronologja dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia, t. 2 

Поэты Польши